Maryland může být:
 Maryland – stát na východě Spojených států amerických
 Maryland City – sídlo v Marylandu
 Maryland (New York) – městečko v New Yorku
 Maryland (Londýn) – čtvrť v Londýně
 USS Maryland – různé lodě amerického námořnictva
 Maryland (film, 1940) – americký film režiséra Henryho Kinga z roku 1940
 Maryland (film, 2015) – francouzsko-belgický film režisérky Alice Winocour z roku 2015
 Martin Model 167 – americký bombardér, který ve službě u britské Royal Air Force nesl jméno „Maryland“